Матлалапа има више значења:

 Матлалапа (Тистла де Гереро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Матлалапа (Астла де Теразас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Матлалапа (Азакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Матлалапа (Сико), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику